

Astronomia 
 M82 – numero del Catalogo di Messier della Galassia Sigaro

Altro 
 Barrett M82 – fucile da cecchino